Chattab ist ein arabischer Familienname, Namensträger sind:
 Ibn al-Chattab (1969–2002), islamistischer Feldkommandant
 Muschira Chattab (* 1944), ägyptische Politikerin und Diplomatin